Бёркли Даффилд (; род. 9 августа 1992, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр. Старший брат актрисы и певицы Виктории Даффилд ().

Фильмография

Примечания

Ссылки